Tusquets es un apellido originario de Cataluña (España). Lo llevan diversos personajes:
Ramón Tusquets (1837-1904), pintor español;
Francisco Tusquets (1841-1916), escritor español;
Juan Tusquets (1901-1998), pedagogo, sacerdote y escritor antimasónico y antisemita español;
Esther Tusquets (1936-2012), editora y escritora española;
Óscar Tusquets (1941), arquitecto y diseñador español;

También puede corresponder a:
Tusquets Editores, editorial española fundada en 1969; o
Premio Tusquets de Novela, premio literario otorgado por Tusquets Editores.